«This Is Not» () — это второй сингл и пятая песня из второго студийного альбома Machine индастриал метал группы Static-X, который был выпущен 22 мая 2001 года.

Клип 
Клип на песню «This Is Not» был записан на одном из концертов Static-X в поддержку второго студийного альбома Machine и перемешан с альбомной версией песни. Песня была также показана на Shaun Palmer’s Pro Snowboarder. Режиссёром видеоклипа «This Is Not» был Атом Ротхлейн.

Сингл

Чарты

Примечания 

Синглы Static-X